Praszywka – szczyt w Beskidzie Makowskim w Paśmie Koskowej Góry
 Praszywka Mała – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Praszywka Wielka – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Praszywa – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim